Melczer ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Melczer (1869–1907), ungarischer Mineraloge
 Tibor Melczer, ungarischer Flugzeugkonstrukteur

Siehe auch:
 Melzer
 Meltzer